Koel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Koel (* 1941), niederländischer Radrennfahrer

Koel bezeichnet außerdem:
 Koel (Brahmani) (Südlicher Koel), Quellfluss des Brahmani in Indien
 Koel (Son) (Nördlicher Koel), Nebenfluss des Son in Indien

Siehe auch:

 Kohl (Begriffsklärung)
 Köhl
 Kool
 Kul
 Kuhl